Langeskov ist ein Ortsname in Dänemark:

 Langeskov (Kerteminde Kommune) –  Stadt in Rønninge Sogn und Birkende Sogn in Kerteminde Kommune, teilweise auch in Ullerslev Sogn, Nyborg Kommune
 Langeskov (Folding Sogn) – ein Gebiet in Folding Sogn, Vejen Kommune
 Langeskov (Malt Sogn) – eine Siedlung in Malt Sogn, Vejen Kommune
 Langeskov (Søllinge Sogn) – eine Siedlung in Søllinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Langeskov (Hundstrup Sogn) – ein Gut in Hundstrup Sogn, Svendborg Kommune